Tohon peut désigner :

 Stan Tohon, chanteur béninois ;
 Le Tohon ou rivière Sain-Éloi, cours d'eau du Morbihan (France).